Bupleurum aristatum är en flockblommig växtart som beskrevs av Friedrich Gottlieb Bartling och Karl Friedrich Carlos Federico Reiche. Bupleurum aristatum ingår i släktet harörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Harörter
aristatum